Трухачевка — название нескольких населённых пунктов:
 Трухачевка — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Трухачевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Трухачевка — село в Веневском районе Тульской области.